

Patronyme 

 Adolphe Guillon (1829-1896), artiste peintre et graveur français ;
 Aimé Guillon de Montléon (1758-1842), abbé et homme de lettres français ;
 André Guillon (1896-1992), architecte français ;
 Antoine Guillon (né en 1970), coureur d'ultra-trails français ;
 Armand Guillon (1880-1951), diplomate et homme politique français ; 
 Arnaud Guillon (né en 1964), écrivain français ;
 Bruno Guillon (né en 1971), animateur de radio et de télévision français ;
 Célestin Guillon (né en 1996), coureur cycliste français.
 Charles Guillon (1881-1965), pasteur et homme politique français, juste parmi les nations ; 
  ;
 Claude Guillon-Verne (1879-1956), compositeur et chroniqueur musical français ;
 Clément Guillon (1932-2010), évêque catholique français ;
 Damien Guillon (né en 1981), contreténor français ;
 Édouard Guillon (1849-1929), historien français; 
 Émile Jean-Baptiste Guillon (1904-1984), dit Camille Guillon, peintre, décorateur et ornemaniste français ;
 Guillaume Guillon Lethière (1760-1832), peintre français ;
 Guy Guillon (né en 1936), footballeur français ;
 Jacques Guillon (1922-2020), pionnier du design au Québec ;
 Jacques-Gilbert Guillon (1910-1997), vice-amiral français ;
 Jean Guillon (1908-1974), homme politique français ;
 Jean-Michel Guillon (né en 1959), cadre dirigeant du groupe Michelin et dirigeant de rugby à XV français ;
 Jean-Pierre Guillon (1930-1982), athlète français ;
 Joséphine Guillon (1819-1913), bienfaitrice et personnalité locale de Miribel ; 
 Laurent Guillon M.E.P. (1854-1900), missionnaire français, vicaire apostolique en Mandchourie, tué pendant la révolte des Boxers ; 
 Loïc Guillon (né en 1982), footballeur français ;
 Louis Guillon (1887-1947), homme politique français ;
 Marie-Nicolas-Silvestre Guillon (1759-1847), prélat et théologien français ;
 Olivier Guillon (né en 1972), cavalier de saut d'obstacles français ;
 Paul Guillon (1913-1965), médecin, compagnon de la Libération et homme politique français ;
 Roland Guillon (né en 1942), sociologue français ;
 Stéphane Guillon (né en 1963), humoriste et acteur français ;
 Vincent Guillon (né dans les années 1960 ou 1970), ingénieur du son et monteur son français ;

Toponyme 

 Canton de Guillon, une division administrative française du département de l'Yonne ;
 Guillon, dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Guillon-les-Bains, dans le département du Doubs et la région Franche-Comté ;

Divers 
 Guillon, distillerie de malts française

Voir aussi 
 Guillonville, dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre